Пантелеймонов — російське прізвище.
 Пантелеймонов Олександр Євгенович (1978) — український редактор і телепродюсер.
 Пантелеймонов Борис Григорович (1888—1950) — російський письменник-прозаїк, інженер-хімік, професор, чиновник і вчений.
 Пантелеймонов Георгій Михайлович (1883—1934) — полковник, герой Першої світової війни, призер Олімпіади 1912 року у стрільбі з пістолета.